Saman peut désigner :

Botanique 
 Samanea saman : arbre de la famille des Mimosaceae

Personnalités 
 Asad ibn Saman : ancêtre de la dynastie Samanide ;
 Saman Khoda : ancêtre de la dynastie Samanide.

Toponymes

Saman : commune du département de la Haute-Garonne.

Saman :  ville de la province de Chahar Mahaal o Bakhtiari.

Samán de Güere : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Santiago Mariño, dans l'État d'Aragua ;
 El Samán de Apure : capitale de la paroisse civile de Mucuritas de la municipalité d'Achaguas dans l'État d'Apure.

Divinité 
 Saman : divinité hindoue

Danse 
 Saman : danse traditionnelle d'Indonésie

Voir aussi 

Homonymie de toponyme